Новослободская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новослободская волость (Корочанский уезд) — в составе Курской губернии
 Новослободская волость (Путивльский уезд) — в составе Курской губернии
 Новослободская волость (Лукояновский уезд) — в составе Нижегородской губернии